Lennart Metz (ur. 4 listopada 1993) – niemiecki biegacz narciarski, złoty medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Lennart Metz pojawił się 1 marca 2008 roku w Bois-d’Amont, gdzie w zawodach juniorskich zajął trzecie miejsce w biegu na 5 km stylem dowolnym. W 2011 roku wystartował na olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Libercu, zdobywając brązowy medal w sprincie stylem klasycznym. Dwa lata później wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Libercu, gdzie wywalczył złoty medal w tej samej konkurencji. Brał także udział w mistrzostwach świata młodzieżowców w Ałmaty w 2015 roku, gdzie sprint klasykiem ukończył na dziesiątej pozycji.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 16 lutego 2013 roku w Davos, zajmując 55. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 5 marca 2014 roku w Drammen, gdzie w tej konkurencji był piętnasty. Były to jedyne punkty wywalczone przez Metza w sezonie 2013/2014, który ukończył na 129. miejscu klasyfikacji generalnej. Jak dotąd nie startował na igrzyskach olimpijskich ani mistrzostwach świata.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie 
Lennart nigdy nie stanął na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Niemieccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1993